Le qualificazioni del singolare femminile del Dubai Tennis Championships 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Zheng Jie (primo turno)
  Polona Hercog (ultimo turno)
  Christina McHale (ritirata)
  Mona Barthel (ultimo turno)

 María José Martínez Sánchez (secondo turno) 
 Chanelle Scheepers (primo turno)
 Klára Zakopalová (primo turno)
 Tamira Paszek (primo turno)
 Iveta Benešová (qualificata)

Qualificate

  Simona Halep
  Aleksandra Wozniak

  Iveta Benešová
  Petra Martić

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2012
WTA Tour 2012